Ravensburg ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Landkreis, Ort, Ortsteil:
 Ravensburg, Stadt in Baden-Württemberg
 Landkreis Ravensburg, Landkreis in Baden-Württemberg
 Neuravensburg, Stadtteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Natur- und Landschaftsschutzgebiete:
 Ravensburg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Ravensburg State Park, Landschaftsschutzgebiet im Clinton County, Pennsylvania, USA

Weinlage:
 Ravensburg (Thüngersheim), Großlage in Franken (Weinanbaugebiet) um Thüngersheim, Landkreis Würzburg, Bayern; siehe Liste der Weinorte in Franken#Großlage Ravensburg (Thüngersheim)

Burgen, auch ehemalige:
 Ravensburg, früherer Name der Veitsburg, Burg und Keimzelle der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ravensburg (Neubrandenburg), Burgwall bei Monckeshof (Neubrandenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Ravensburg (Sulzfeld), Burg bei Sulzfeld (Baden), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Ruine Ravensburg (Hermaringen), abgegangene Burg bei Hermaringen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Ruine Ravensburg (Thüngersheim), Burgruine bei Thüngersheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Burg Ravensberg, Burgruine bei Borgholzhausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen, im allgemeinen Sprachgebrauch Ravensburg genannt

Ravensburg ist ein Familienname:
 Göler von Ravensburg, Adelsfamilie
 Ravensburg (Adelsgeschlecht), Würzburger Ministerialengeschlecht
 Claudia Ravensburg, deutsche Politikerin
 Heinrich III. von Ravensburg, früherer Fürstbischof von Eichstätt

Ravensburg ist der Name von Schiffen:
 Ravensburg, ehemaliges Passagierschiff auf dem Bodensee; siehe Winterschiffe
 Stadt Ravensburg, Containerfrachtschiff 

Siehe auch:

 Von Ravensburg
 Ravensberg
 Ravensburger
 Ravengiersburg